Проспект Ури́цкого — название улиц в различных населённых пунктах России.
 Проспект Урицкого — улица в Луге
 Проспект Урицкого — улица в Лодейном поле
 Проспект Урицкого — прежнее (до 1999 г.) название проспекта Александра Невского в Петрозаводске.

См. также 
 Улица Урицкого